wijken
 Manor Park (Londen) - wijk in Londen
 Manor Park (Darthmouth) - wijk in Darthmouth, Nova Scotia, Canada
 Manor Park (Ottawa) - wijk in Ottawa, Canada
 Manor Park (Nieuw-Zeeland) - wijk in Lower Hutt, Nieuw-Zeeland
 Manor Park (Washington, D.C.) - wijk in Washington, D.C., Verenigde Staten

overig
 Station Manor Park -  spoorwegstation van National Rail in Newham in Engeland. 
 Manor Park (Nuneaton) - voormalig stadion in Nuneaton, Engeland
 Manor Park Country Park - park in West Malling, Kent, Engeland.